Hauers ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hauers senior (1828–1913), deutscher Kaufmann, Unternehmer, Ziegeleibetreiber, Verbandsfunktionär und Kreistagsabgeordneter  
 Wilhelm Hauers (1836–1905), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Hauerz